

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Niemczyn – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Czarna Białostocka
 Niemczyn – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Czarna Białostocka 
 Niemczyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Damasławek

Linki zewnętrzne